Отре́-ле-Гре () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Административный центр кантона Отре-ле-Гре. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70041.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 280 км к юго-востоку от Парижа, в 50 км северо-западнее Безансона, в 55 км к западу от Везуля.

По территории коммуны протекает небольшая река Сутруад ().

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 441 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 267 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 199 были экономически активными, 68 — неактивными (показатель активности — 74,5 %, в 1999 году было 66,3 %). Из 199 активных жителей работали 178 человек (100 мужчин и 78 женщин), безработных было 21 (8 мужчин и 13 женщин). Среди 68 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 26 — пенсионерами, 26 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Романская . Исторический памятник с 1910 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона